Alexis Norambuena (1984) – ex calciatore cileno naturalizzato palestinese
 Arturo Norambuena (1971) – ex calciatore cileno
 Gabriel Norambuena (2003) – calciatore cileno